Pimpinella tomiophylla är en flockblommig växtart som först beskrevs av Jurij Nikolajevitj Voronov, och fick sitt nu gällande namn av Sergei Sergeevich Stankov och Boris Konstantinovich Schischkin. Pimpinella tomiophylla ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Bockrötter
tomiophylla